Sky  — з англійської перекладається як небо, небеса. Може вживатися в значеннях: клімат, божественна сила.

Різне 
 Sky News — британський телеканал новин.
 Team Sky — велокоманда.
 Sky: Children of the Light — пригодницька інді-відеогра з відкритим світом розроблена американською компанією Thatgamecompany.

У музиці 
 «Sky» — англійський гурт.
 «Sky» — канадський гурт.
 «Sky» — американський гурт.
 С.К.А.Й. — український музичний гурт